Да́фни ( — «лавр») — деревня в Греции на святой горе Афон. Расположена в западной части полуострова Айон-Орос на побережье залива Айон-Орос Эгейского моря в 118 километрах к юго-востоку от Салоник, между монастырями Ксиропотам и Симонопетра. Используется в основном как порт и главная отправная точка для монашеского государства Святой горы — Афона — в Дафни ежедневно приходят и уходят паромы из города Уранополиса в периферийной единице Халкидики. Входит в особую административную единицу Айон-Орос. В Дафни находятся таможенный, почтовый и полицейский участки. В поселении никто не живёт по переписи 2011 года.

Население

Примечания 

Афон
Населённые пункты Греции